Ка́мден или Кэ́мден или Кемден () — наименование нескольких населённых пунктов в Англии и США, районов Лондона, аэропортов, округов; а также английская фамилия.

Районы Лондона
 Камден — один из районов (боро) Лондона, Великобритания.
 Камден-Таун — один из районов Внутреннего Лондона.

Населённые пункты
 Камден — город в штате Алабама, США.
 Камден — город в штате Арканзас, США.
 Камден — тауншип в штате Миннесота, США.
 Камден — город в штате Мэн, США.
 Камден — город в штате Нью-Джерси, США.
 Камден — город в штате Южная Каролина, США.
 Камден — исторический город в штате Новый Южный Уэльс, Австралия.

Округа
 

Аэропорты
 Камден (аэропорт) — государственный гражданский аэропорт в штате Алабама, США
 Камден (аэропорт, Новый Южный Уэльс) — аэродром в Австралии
  — взлётно-посадочная полоса в городке Кува на острове Тринидад

Известные носители фамилии
 Кемден, Уильям — английский историк из «школы антикваров» и археолог
 Пратт, Чарлз, 1-й граф Кэмден — английский политический деятель, чьё имя носит северная часть Лондона — Кэмден.
 Кэмдены — вымышленные персонажи, семья протестантов из телесериала Седьмое небо

Организации и сообщества
  — организация, основанная в 1838 году в Лондоне для публикации исторических и литературных трудов, названо в честь Уильяма Кемдена; в 1896 году объединилось с Королевским историческим обществом Университетского колледжа Лондона.
  (позже известное как «Экклезиологическое общество») — архитектурное общество студентов Кембриджского университета, созданное, чтобы «содействовать изучению готической архитектуры и церковных древностей».
  — галерея современного визуального искусства, расположенная в лондонском Камдене.

Примечания